Miejscowości w Polsce:
 Leźnica Mała
 Leźnica Wielka-Osiedle